Серри:

 Серри — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Кальяри.
 Серри, Джон — композитор в жанрах космической музыки, эмбиент, нью-эйдж.
  (1915—2003) — американский аккордеонист.
 Серри, Питер (род. 1988) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.